Кряжево — распространённый российский топоним.

 Кряжево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Кряжево — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Кряжево — поселок в Костромской области.
 Кряжево — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

См. также 
 Кряжевое